Krinning ist der Ortsname von

 Krinning (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Krinning (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Krinning (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Krinning (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern